Tique puede referirse a:

O boleto, como traducción al español del término francés o inglés «ticket», bien sea un comprobante de compra o un billete de entrada.
En la mitología griega, Tique o Tiqué era la personificación del destino y de la fortuna.
En botánica, al tique o Aextoxicon punctatum es un árbol chileno de la familia. 
En botánica, Aextoxicaceae; también llamado olivillo, teque, palo muerto, aceitunillo.
En astronomía, '''Tyche es un hipotético planeta en la Nube de Oort mayor que Júpiter y el asteroide (258) Tyche.
En informática a cada uno de los asuntos tratados en un sistema de seguimiento de incidentes.